Hellion es una banda estadounidense de heavy metal formada en 1982 en Los Ángeles, California. 

La formación original de la banda incluía a Ann Boleyn (voz), Ray Schenck (guitarra), Sean Kelley (batería) y Peyton Tuthill (bajo). Hellion continúa actuando hoy con diferentes miembros.

Carrera
La banda comenzó como un grupo de covers, versionando canciones de Ozzy Osbourne, Scorpions y AC/DC.
Las primeras actuaciones del grupo se llevaron a cabo en una mansión en Tujunga, California, donde vivía la cantante Ann Boleyn. 
Mientras residía en la mansión, Hellion grabó un cassette de demostración casero, lo que resultó en que la banda llamara la atención tanto de los fanzines como de las principales revistas de rock.

El grupo grabó una versión de "Black Night" de Deep Purple, la cual fue editada como single por el pequeño sello Mystic Records, aunque rechazaron la oferta de grabar un álbum con esta compañía.

En 1983 financian la edición de un primer EP en vinilo de cuatro temas a través de su propio sello: Bongus Loadus Records.
Este material llega a manos de la compañía discográfica Music for Nations, con sede en Londres, la cual que ofreció a la banda un contrato y les dio dinero para grabar dos canciones más que se agregaron al EP anterior, para transformarlo en un mini-LP de seis canciones. 

El mini-LP Hellion fue lanzado en enero de 1984 y subió al número 6 en la lista de rock del Reino Unido publicada por la revista Kerrang!. 
A partir de entonces, Hellion actuó en Inglaterra y realizó una serie de conciertos en los EE.UU. abriendo para Alcatrazz, el exitoso grupo del ex vocalista de Rainbow Graham Bonnet y del guitarrista sueco Yngwie Malmsteen.

A lo largo de 1984 y 1985, Hellion estuvo manejado por "Niji", la productora de Wendy Dio (esposa y manager de Ronnie James Dio).
Esto les ofreció la oportunidad de tocar como acto apertura de Dio, Whitesnake, W.A.S.P., Rough Cutt y otros artistas importantes.
La banda, sin embargo, no logró un contrato discográfico en los Estados Unidos.

Después de desvincularse de "Niji" y reformar Hellion, Anne Boleyn ingresó a los estudios para grabar su primer álbum propiamente dicho: Screams in the Night.
Screams in the Night fue lanzado en el Reino Unido por Music for Nations, así como por Roadrunner Records en Europa continental. 
Incapaz de conseguir un contrato discográfico en Estados Unidos, Ann Boleyn fundó su propia compañía discográfica, New Renaissance Records. 
La canción "Bad Attitude", de Screams in the Night, obtuvo considerable difusión en la radio en los Estados Unidos, así como su video en MTV, VH1 y Sky Channel.
Junto a algunos videos de Plasmatics, este clip de Hellion fue uno de los primeros en ser difundidos por la cadena MTV, mostrando una banda de heavy metal con una mujer al frente.

En 1990 el grupo actuó en el primer festival "Monsters of Rock" en la antigua URSS. 
El mismo año, Hellion también se convirtió en la primera banda estadounidense en realizar una gira por la antigua URSS, dondetocaron con la banda rusa de speed metal Kruiz.
Por esa época la cantante Ann Boleyn comenzó a recibir amenazas de varios acosadores y dejó de actuar durante varios años, separando Hellion hasta principios de los 2000s.
Durante este período Boleyn obtuvo una licenciatura en lenguas germánicas en la UCLA, y el guitarrista Chet Thompson se embarcó en una licenciatura en psicología.

En 2003 el grupo regresó con Boleyn a la cabeza, editando el álbum Will Not Go Quietly en Alemania, y se han mantenido en actividad desde entonces.

Discografía
Álbumes de estudio
 Screams in the Night (1987)
 The Black Book (1990)
 Will Not Go Quietly (2003)

En vivo
 Live and Well in Hell (1999)
 Cold Night in Hell (2002)

EPs
 Hellion (1983)
 Postcards from the Asylum (1988)
 The Witching Hour (1999)
 Into Cold Darkness (1999)
 Karma's a Bitch (2004)

Referencias

Enlaces externos
Página en Metal Archives

Grupos de heavy metal de California
Grupos de música formados en 1982
Grupos de música de Los Ángeles
Grupos de speed metal de Estados Unidos